Ken James (n. 1948), attore australiano
 Ken James, attore canadese noto per il suo ruolo di Stan Wilkes nella soap opera Riverdale
 Ken James (n. 1934), membro del Parlamento canadese
 Ken James (1904-1976), giocatore di cricket della Nuova Zelanda
 Ken James (n. 1945), cestista che ha rappresentato l'Australia ai Giochi olimpici 1972